Sôter, du grec , signifiant « Sauveur », « Libérateur », fut surtout employé par les généraux macédoniens s'étant partagé l'empire d'Alexandre le Grand, notamment en Thrace et en Égypte.

Thrace antique 
Surnom de deux rois thraces de la dynastie des Attalides.
 Attale  (241-197 avant notre ère) ;
 Eumène  (197-159 avant notre ère).

Égypte antique 
Surnom de deux rois égyptiens de la dynastie des Ptolémées :
 Ptolémée  ;
 Ptolémée .

Syrie antique 
Surnom d'un roi syrien de la dynastie des Séleucides :
 Démétrios  Sôter

Pape 
 Saint Sôter est le douzième pape de l'Église de Rome.

Soter